Nella storia della Marine nationale, tre classi navali hanno portato il nome di Circé:

 Classe Circé (sommergibile 1907) – classe di sommergibili della Marine nationale composta da due unità entrate in servizio nel 1909.

 Classe Circé (sommergibile 1925) – classe di sommergibili della Marine nationale composta da quattro unità entrate in servizio tra il 1927 e il 1930.

 Classe Circé (cacciamine) – classe di cacciamine della Marine nationale composta da cinque unità entrate in servizio tra il 1972 e il 1973.